Заветненское сельское поселение

 Заветненское сельское поселение — муниципальное образование в Советском районе Республики Крым
 Заветненское сельское поселение — муниципальное образование в Ленинском районе Республики Крым